St. Mary's Academy bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 St. Mary's Academy (Iowa), ID-Nr. 84001556
 St. Mary's Academy (New York), ID-Nr. 84003400
 St. Mary's Academy (North Dakota), ID-Nr. 83001939